Eqalugaarsuit bezeichnet:
 Eqalugaarsuit, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Ivittuut) (Blæseren), Bucht im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Isortoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, bei Napasoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Alluitsup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Itilleq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalugaarsuit (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Eqalugaarsuit (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalugaarsuit (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalugaarsuit (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugaarsuit (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland